Astrid steht für:
 Astrid, einen Vornamen
 Astrid (Anwendung), plattformübergreifende To-Do-Liste und Aufgabenmanagement-Anwendung
 Astrid (Film), ein Kinofilm über Astrid Lindgrens Jugend
 Astrid (Satellit), der Name zweier Forschungssatelliten
 Astrid (Schiff), einen ehemaligen Großsegler

ASTRID steht als Abkürzung für:
 ASTRID (Reaktor), einen geplanten Kernreaktor in Frankreich (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration)

Sonstiges:
 Astrid Ridge, Tiefseerücken im Südlichen Ozean, Antarktis